BWT peut faire référence à :
 Burrows-Wheeler Transform (en français, transformée de Burrows-Wheeler), un algorithme utilisé en compression de données ;
  ;
 Best Water Technology, une entreprise autrichienne de traitement des eaux.

Code IATA des aéroports